Molekulska formula -{C20H21NO3}- se može odnositi na:

 Dimeflin
 Mepixanoks